Johan Lundgren kan avse någon av följande:
Johan Fredrik Lundgrén (1821–1885), skådespelare och lustspelsförfattare
Johan Lundgren (1822–1895), lärare och konstnär
Johan "John" Peter Lundgren (1857–1938), svensk veterinär och professor
Johan Lundgren (präst) (1874–1951)
Johan Lundgren (1920–1989), konstnär
Johan Lundgren (född 1975), grundare av webbplatsen Airliners.net
Johan Lundgren (fotbollsspelare) (född 1991), spelare i FC Trollhättan
Johan Lundgren, gitarrist i bandet Sixten Redlös
Johan Lundgren, sångare och gitarrist i bandet Nina Rochelle